Olenegorsk è il nome di due località russe:
Olenegorsk situata nell'Oblast' di Murmansk;
Olenegorsk situata nella repubblica autonoma della Sacha-Jacuzia.